Эмили Темпл-Вуд () — редактор английской Википедии, участвующая в этом проекте под ником Keilana и известная своими усилиями по борьбе с последствиями и причинами гендерных предрассудков в Википедии, особенно благодаря созданию статей о женщинах в науке. Она была провозглашена обладателем награды Викимедиец года 2016 (совместно с Рози Стефенсон-Гудкнайт) Джимми Уэльсом на Викимании 24 июня 2016 года.

Ранний период жизни 
Дочь Лоры Темпл и Эндрю Вуда, Эмили Темпл-Вуд посещала школу Эйвери Кунли в Даунерс-Гроув, штат Иллинойс . В статье Wired за 2017 год она описывалась как «обычная школьница, которая отказалась приносить Клятву верности, потому что подумала, что идея заставлять детей клясться в верности выглядит странной». Она выиграла конкурс Spelling Bee округа Ду-Пейдж в 2008 году. Эта победа привела к тому, что Эмили участвовала в Scripps National Spelling Bee в том же году, где продержалась до четвертьфинала и заняла 46-е место. После соревнования в июне 2008 года она получила награду от тогдашнего губернатора штата Иллинойс Пэта Куинна вместе с другими региональными чемпионами Spelling Bee. Эмили продолжила посещать северную среднюю школу Даунерс-Гроув, где была членом речевой команды. Эта команда выиграла четыре медали, одна из которых — за первое место, на государственном собрании Ассоциации Иллинойской Школы 2011 года в Пеории. Будучи старшей, она была названа в числе «двух лучших процентов» в 2012 году. В мае 2016 года Эмили окончила Университет Лойолы в Чикаго, получив степень по молекулярной биологии и арабским и исламским исследованиям. Осенью 2016 года она начала обучение в медицинской школе Средне-Западного университета в Чикаго осенью 2016 года.

Работа в Википедии 

Эмили Темпл-Вуд попала в фокус национальной прессы после написания статей о женщинах-ученых в Википедии, а также из-за активности по привлечению женщин-редакторов Википедии. Первую правку в Википедии Эмили сделала в 2005 году, в возрасте 10 лет, а к 12 годам уже вносила в проект содержательный вклад, и в этом же возрасте впервые подверглась онлайн-преследованиям из-за своего вклада в Википедию. Обучаясь в средней школе, она начала популяризировать женщин-ученых. В 2007 году Эмили стала администратором Википедии и (с 2018 года) также была членом Арбитражного комитета сайта. В 2012 году стала соучредителем тематического вики-проекта Women Scientists в английской Википедии; с тех пор она написала сотни статей о женщинах в науке. Редактируя под ником «Keilana», она заметила, что лишь о немногих женщинах-членах научного Королевского общества были статьи из Википедии, и начала создавать такие статьи. Позже Эмили рассказала Фонду Викимедиа, что, когда она впервые заметила это, то «разозлилась и написала статью той же ночью. Я буквально сидела в коридоре в общежитии, до 2 часов ночи, пока не написала [свою] первую статью о женщине в науке.» Больше всего Эмили гордится статьей о Розалин Скотт, первой афроамериканке, ставшей торакальным хирургом.

Temple-Wood также организовала вики-марафоны в музеях и библиотеках с целью увеличения числа женщин-учёных в Википедии. В октябре 2015 года она рассказала The Atlantic, что она определила 4400 женщин-учёных, о которых не было написано в Википедии, хотя каждая из них была достаточно значимой. В марте 2016 года она привлекла внимание международных СМИ благодаря своему подходу к сексуальным домогательствам в Интернете, которым она подвергалась: в ответ на каждое такое письмо, которое она получила, она планирует создать статью в Википедии о женщине-учёном. В том же месяца она рассказала BuzzFeed News: «Моя мотивация состоит в том, чтобы направить разочарование, которое я испытываю от преследования, во что-то продуктивное». В мае 2016 года она сказала The Fader, что «как википедистка, я естественным образом реагирую на пробел в освещении темы, — начать соответствующий проект, так что я и сделала в случае с проектом „Женщины-ученые“. В историческом нарративе преобладают мужчины, и подтверждение того, что биографии женщин включены в Википедию, может стать способом вернуть женщин в историю».

За проделанную работу в 2016 году Эмили Темпл-Вуд, совместно с Рози Стивенсон-Гудкнайт, была провозглашена википедистом года.

Должности 
Темпл-Вуд является вице-президентом Викимедиа, округ Колумбия, округом Фонда Викимедиа, а также членом их совета директоров. Она также является членом совета Фонда Wiki Project Med и Википедистом по месту жительства в Национальном институте безопасности и гигиены труда.

Эффект Кейланы 
Аарон Халфейкер на международном симпозиуме OpenSym 17, посвященном открытому сотрудничеству, представил доклад «Интерполирование динамики качества в Википедии и демонстрация эффекта Кейланы», посвященный феномену, названному в честь Темпл-Вуд.

Публикации 
 
 
 
  Reprinted in The Best American Science and Nature Writing 2017. Jahren, Hope, editor. Boston. . OCLC 1004672002.

Примечания

Ссылки 
 
 

Викимедийцы года
Выпускники Университета Лойолы в Чикаго